Таппе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Таппе, Август Вильгельмович (1778—1830) — немецкий педагог, автор учебников.
 Таппе, Хорст (1938—2005) — немецкий фотограф.